IMC est un sigle qui peut signifier :
 Indice de masse corporelle ;
 Infirmité motrice cérébrale ou infirme moteur cérébral ;
 Independent Media Center, site Web américaine de médias alternatifs ;
 Instrumental Meteorological Conditions (en français, Conditions météorologiques de vol aux instruments) , des conditions permettant de voler aux instruments en aéronautique ;

 International Music Council (en français, Conseil international de la musique) ;
 Independent Monitoring Commission, organisation irlando-britannique dans le cadre du processus de paix du conflit nord-irlandais ;
 , organisme d'aide humanitaire ;
 , constructeur automobile pakistanais ;
 institut médico-chirurgical, uforme d'établissement hospitalier belge ;
 Internal Model Corrector (en français, correcteur à modèle interne), en régulation de procédé ;